Салаши:
 Са́лаши — фамилия:
носители:
 Салаши, Ференц (1897—1946) — венгерский нацистский деятель, с октября по декабрь 1944 года — глава Венгрии, глава венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы», «последний союзник Гитлера».
 Салаши́ — село в Яворовском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Салашисты
 Силаши — многогранник, названный в честь придумавшего его в 1977 году венгерского математика